Ploieșteanu, Ploeșteanu:
 Nelu Ploieșteanu (* 1950, Ciorani)
 Vincențiu Ploieșteanu (Grifoni) (* 1954, București), un episcop român

Ploeșteanu 
 Silviu Plo(i)eșteanu (1913, Craiova  1969), un jucător și antrenor de fotbal român
 Stadionul "Silviu Plo(i)eșteanu", FC Brașov

Nume de familie românești
Ploiești